Ел Алкалде има више значења:

 Ел Алкалде (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алкалде, Ла Галера (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алкалде (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику